Polynesia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av den engelske natularisten Robert Swinhö 1892. Polynesia ingår i familjen mätare.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Källor

Externa länkar 

Mätare
Polynesia